Topliceanu:
 Constantin Topliceanu
 Iulian Topliceanu